Càlig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Càlig (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Càlig (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar